Сузун:

 Сузун — посёлок городского типа, административный центр Сузунского района Новосибирской области.
 Сузун — река в России, протекает в Новосибирской области, Алтайском крае.